Servio Sulpicio Camerino puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Servio Sulpicio Camerino (cónsul 500 a. C.).— Cónsul en el año 500 a. C.
 Servio Sulpicio Camerino (cónsul 393 a. C.).— Cónsul en el año 393 a. C.
 Servio Sulpicio Camerino Cornuto.— Cónsul en el año 461 a. C.
 Servio Sulpicio Camerino Rufo.— Cónsul en el año 345 a. C.